Tobias Viklund (né le  à Kramfors en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Kramfors-Alliansen, il rejoint les équipes de jeunes du MODO hockey. Il débute dans l'Elitserien en 2004. Le MODO remporte le Trophée Le Mat 2007.

Carrière internationale 
Il représente la Suède au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2000-2001|| Kramfors-Alliansen|| Division 1|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002|| Kramfors-Alliansen || Division 1 || 21|| 1|| 2|| 3|| 27|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003 || MODO hockey|| J20 SuperElit || 8|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004 || MODO hockey || J20 SuperElit || 36|| 7|| 4|| 11|| 24|| 8|| 2|| 2|| 4|| 4
|-
| 2004-2005 || MODO hockey || J20 SuperElit || 36|| 7|| 4|| 11|| 24|| 5|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
| 2004-2005|| MODO hockey || Elitserien|| 29|| 0|| 0|| 0|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005 || Tegs SK|| Allsvenskan|| 4|| 0|| 1|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006 || MODO hockey || J20 SuperElit || 3|| 2|| 1|| 3|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| MODO hockey || Elitserien|| 46|| 0|| 8|| 8|| 20|| 5|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2006-2007 || MODO hockey || J20 SuperElit || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007|| MODO hockey || Elitserien|| 55|| 3|| 5|| 8|| 28|| 20|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 2007-2008|| Skellefteå AIK|| Elitserien|| 53|| 4|| 7|| 11|| 14|| 5|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2008-2009|| AIK Ishockey|| Elitserien|| 51|| 3|| 5|| 8|| 22|| 11|| 0|| 4|| 4|| 2
|-
| 2009-2010|| Frölunda HC|| Elitserien|| 48|| 4|| 8|| 12|| 14|| 7|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2010-2011|| Frölunda HC || Elitserien|| 55|| 2|| 2|| 4|| 36|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| AIK Ishockey|| Elitserien|| 51|| 2|| 8|| 10|| 8|| 12|| 2|| 3|| 5|| 6
|-
| 2012-2013 || AIK Ishockey || Elitserien || 53|| 2|| 11|| 13|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Avtomobilist Iekaterinbourg || KHL || 52|| 9|| 14|| 23|| 20|| 4|| 0|| 3|| 3|| 2
|-
| 2014-2015 || Avtomobilist Iekaterinbourg || KHL || 47|| 5|| 10|| 15|| 16|| 5|| 2|| 1|| 3|| 4
|-
| 2015-2016 || Lada Togliatti || KHL || 57|| 7|| 9|| 16|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2016-2017 || HC Red Star Kunlun || KHL || 56 || 5 || 14 || 19 || 33 || 5 || 0 || 2 || 2 || 0
|-
| 2017-2018 || Iougra Khanty-Mansiïsk || KHL || 34|| 5|| 3|| 8|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2018-2019 || Kölner Haie || DEL || 14|| 0|| 5|| 5|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2018-2019 || HC Red Star Kunlun || KHL || 30|| 0|| 6|| 6|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || HK Spartak Moscou || KHL ||17 || 0 || 3 || 3 || 6 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2020-2021|| MODO hockey ||  Allsvenskan || 6|| 0|| 0|| 0|| 16|| -|| -|| -|| -|| -

Au niveau international 

| 2004 || align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans || 6|| 0|| 0|| 0|| 4|| 0|| align="left"| Cinquième place
|-
| 2006 || align="left"| Championnat du monde junior || 6|| 1|| 0|| 1|| 6|| +3|| align="left"| Cinquième place

Références 

Naissance en mai 1986
Naissance à Kramfors
Joueur international suédois de hockey sur glace
Joueur du MODO hockey
Joueur de l'AIK IF
Joueur des Frölunda Indians
Joueur du Skellefteå AIK
Joueur de l'Avtomobilist Iekaterinbourg
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Lada Togliatti
Joueur du HC Red Star Kunlun
Joueur du Iougra Khanty-Mansiïsk
Joueur des Kölner Haie